El Torneig de Barcelona 2008, oficialment conegut com a Barcelona KIA 2008, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de juny de 2008 al David Lloyd Club Turó de Barcelona, Espanya.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadres femenins 

2008
Competicions tennístiques del 2008
Competicions esportives del 2008 a Catalunya